

Matematica
 Quarantotto – numero naturale

Persone
 Antonio Quarantotto – nuotatore italiano
 Claudio Quarantotto – giornalista e critico cinematografico italiano
 Lucio Quarantotto – cantautore e compositore italiano

Pagine correlate 
 48 (disambigua)